Ламбрускини — фамилия.

Известные носители:
 Ламбрускини, Алессандро — итальянский бегун, который специализировался в беге с препятствиями.
 Ламбрускини, Армандо (1924—2004) — бывший адмирал ВМФ Аргентины.
 Ламбрускини, Рафаэле
 Ламбрускини, Луиджи